Groninga – città dei Paesi Bassi
 Groningen – città del Suriname
 Groningen – razza equina

 Gröningen – città della Germania